Der Rennrodel-Challenge-Cup 2009/10 war die elfte Auflage des Cups. Die Austragungsorte waren Calgary (CAN), Lillehammer (NOR) und Cesana (ITA). Der Challenge Cup fand im Zeitraum vom 20. November 2009 bis zum 29. Januar 2010 statt. Titelverteidiger waren Tatjana Hüfner, Armin Zöggeler im Herren-Einzel und Gerhard Plankensteiner/Oswald Haselrieder im Herren-Doppel.

Austragungsorte und Rennen 

:
 20. November 2009: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren

:
 12. Dezember 2009: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren

:
 29. Januar 2010: Einzel, Damen und Herren + Doppel, Herren

Austragungsmodus 

Am Rennrodel-Challenge-Cup 2009/2010 nahmen im Vorlauf fünf Gruppen zu je zwei Sportlern teil. Der erste und der zweitschnellste kamen ins Finale, der dritte und viertschnellste kamen ins kleine Finale.

Einsitzer der Herren

20. November 2009

12. Dezember 2009

29. Januar 2010

Endstand im Einsitzer der Männer

Einsitzer der Damen

20. November 2009

12. Dezember 2009

29. Januar 2010

Endstand im Einsitzer der Frauen

Doppelsitzer der Herren

20. November 2009

12. Dezember 2009

29. Januar 2010

Endstand im Doppelsitzer der Männer

Weblinks 
Ergebnisse auf rennrodeln.info

Rennrodel-Challenge-Cup
Wintersport-Weltcup 2009/10